Чемпионат мира по дзюдо 2009 года прошёл в Роттердаме (Нидерланды) с 26 по 30 августа.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 
 
 

2009
Август 2009 года
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Чемпионаты мира в Нидерландах